Bassanini ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Bassanini (* 1940), italienischer Politiker
 Katia Bassanini (1969–2010), Schweizer Künstlerin